Йоухан Ренесон Томсен (; род. 14 мая 2002 года в Твёройри, Фарерские острова) — фарерский футболист, игрок клуба «ТБ».

Карьера 
Йоухан — воспитанник системы «ТБ» из родного Твёройри. Он дебютировал за «чёрно-белых» 4 августа 2019 года в матче фарерской премьер-лиги против клуба «ЭБ/Стреймур»: игрок вышел на поле на 92-й минуте вместо Йона Лео. Всего в своём первом сезоне на взрослом уровне Йоухан принял участие в 3 встречах первенства архипелага. В 2020 году он провёл 2 игры в фарерском чемпионате. Сезон-2021 Йоухан начинал игроком запаса. После назначения главного тренера Хелен Нквоча он стал выходить в основном составе. 16 октября в поединке с «ЭБ/Стреймур» Йоухан забил первый мяч в карьере. Затем он отличился в играх с «Б68» и «07 Вестур», выдав серию из 3 голевых матчей подряд. Суммарно в том сезоне игрок провёл 8 встреч в высшей фарерской лиге, отметившись 3 голами.

Cтатистика выступлений

Личная жизнь 
Младший брат Йоухана, Оливур Томсен — тоже футболист. Они вместе выступают за «ТБ».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FaroeSoccer
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Твёройри»